Die Saison 2012/2013 der 3. Liga im Handball der Männer war die dritte Spielzeit seit Einführung der Liga.

Aus den vier Staffeln (Nord, Ost, West und Süd) waren grundsätzlich die jeweiligen Meister zum direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga qualifiziert. Die Staffelsieger waren die HSG Tarp-Wanderup, DJK Rimpar Wölfe, TSV Bayer Dormagen und TSV Friedberg. Letztlich stiegen jedoch nur drei Teams auf: die HSG Tarp-Wanderup und TSV Altenholz aus der Staffel Nord und die DJK Rimpar Wölfe aus der Staffel Ost.

3. Liga Nord

Tabelle 3. Liga Nord 

Der TSV Altenholz steigt auf, weil zwei Gruppensieger nicht aufsteigen wollen oder dürfen und alle anderen Gruppenzweiten auf den Aufstieg verzichten.

Entscheidungen 3. Liga Nord 
Durch den Verzicht der anderen potenziellen Aufstiegskandidaten in den Staffeln West und Süd steigt neben dem Staffelsieger HSG Tarp Wanderup auch der Zweite TSV Altenholz in die 2. Bundesliga auf.

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: HSG Tarp-Wanderup, TSV Altenholz

Absteiger aus der 2. Bundesliga: SV Henstedt-Ulzburg, SV Mecklenburg Schwerin

Absteiger in die Oberligen: SG Flensburg-Handewitt II, Stralsunder HV, HSV Insel Usedom

Aufsteiger aus den Oberligen: THW Kiel II, ATSV Habenhausen, MTV Altlandsberg

3. Liga Ost

Tabelle 3. Liga Ost

Entscheidungen 3. Liga Ost 
Aufsteiger in die 2. Bundesliga: DJK Rimpar Wölfe

Absteiger aus der 2. Bundesliga: -

Absteiger in die Oberligen: HSG Gensungen-Felsberg, HSG Pohlheim, LHC Cottbus

Aufsteiger aus den Oberligen: SG Wallau, HSV Bad Blankenburg, MTV Vorsfelde

3. Liga West

Tabelle 3. Liga West 

Der TSV Bayer Dormagen ist wegen Insolvenz nicht zum Aufstieg berechtigt.

Entscheidungen 3. Liga West 
Anfang Februar 2013 zog der TuS Wermelskirchen seine Mannschaft vom Spielbetrieb in der Dritten Liga zurück. Damit steigt die Mannschaft direkt in die Oberliga ab; die Spiele werden nicht gewertet, der TuS steht als erster Absteiger fest.

Die beiden um den Meistertitel spielenden Teams aus Edewecht und Leichlingen erklärten schon vor Saisonende, nicht in die 2. Liga aufsteigen zu wollen, das Team aus Dormagen ist nach der Insolvenz im Jahr 2011 für einen möglichen Aufstieg gesperrt. Da als Nachrücker nur das zweitplatzierte Team berechtigt wäre, steigt aus der West-Staffel kein Team auf.

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: –

Absteiger aus der 2. Bundesliga: TuS Ferndorf

Absteiger in die Oberligen: TuS Wermelskirchen, DJK SV Adler Königshof

Aufsteiger aus den Oberligen: HSG Krefeld, SG Schalksmühle-Halver, Neusser HV

3. Liga Süd

Tabelle 3. Liga Süd 

Der TSV Friedberg hat auf den Aufstieg verzichtet.

Entscheidungen 3. Liga Süd 
Von den drei um den Meistertitel kämpfenden Teams hatten Friedberg und Heilbronn-Horkheim schon vor Saisonende erklärt, nicht in die 2. Liga aufsteigen zu wollen; das Team aus Balingen war als 2. Mannschaft grundsätzlich nicht berechtigt.

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: –

Absteiger aus der 2. Bundesliga: -

Absteiger in die Oberligen: SV Zweibrücken, TSG Münster, TSV Neuhausen/Filder

Aufsteiger aus den Oberligen: VT Zweibrücken-Saarpfalz, TSV Rödelsee, TGS Pforzheim

Relegation 
Nach dem Verzicht des VfL Edewecht auf die Teilnahme an der Meisterschaftsrunde 2013/14 der 3. Liga der Männer muss noch ein Platz im 64 Mannschaften zählenden Feld besetzt werden. Dazu können die Tabellenvierzehnten der vier Staffeln eine Relegation um den Klassenverbleib bestreiten. Die 2. Mannschaft der SG Flensburg-Handewitt hat auf eine Teilnahme verzichtet.

Damit kam es zu folgenden Spielen um den Klassenverbleib:

Siehe auch 
 3. Liga
 Handball-Bundesliga 2012/13
 2. Handball-Bundesliga 2012/13
 DHB-Pokal 2012/13

Weblinks 
 Tabelle auf sis-handball.de

Einzelnachweise 

Herren
Handballsaison 2012/13